Стерненбе́р () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Альткирш, кантон Мазво. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Данмари (округ Альткирш).

Площадь коммуны — 3,44 км², население — 153 человека (2006) с тенденцией к росту: 156 человек (2012), плотность населения — 45,4 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 159 человек, а в 2012 году — 156 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 105 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 82 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности 78,1 %, в 1999 году — 74,1 %). Из 82 активных трудоспособных жителей работали 82 человека (49 мужчин и 33 женщины), безработных зарегистрировано не было. Среди 23 трудоспособных неактивных граждан 6 были учениками либо студентами, 8 — пенсионерами, а ещё 9 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 54 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 159 человек. При этом медиана доходов составила 26190 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки